Ге́нрих Серге́евич Калёнов (, Карабаново, Александровский район, Владимирская область — , Самара) — советский и российский учёный-ландшафтовед, доктор географических наук (1992), профессор (2001). Профессор кафедры географии и методики её преподавания Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.

Биография 
Родился 5 августа 1929 году в рабочем посёлке Карабаново Александровского района, Владимирской области.

В 1947—1952 годах обучался на агрономическом факультете Московской ордена Ленина сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. После четвёртого курса был зачислен в состав прикопетдагского геоморфологического отряда Института географии АН СССР для работы в Арало-Каспийской экспедиции на территории Туркменской ССР под руководством Михаила Константиновича Граве.

После окончания академии направлен на работу в «Туркменсельводпроект» на должность геоботаника для изучения растительного покрова вдоль трасс будущих водоводов с целью закрепления поверхностей песчаных пустынь, а также для изучения растений как индикаторов субстрата. В 1953 году, по предложению д.б.н., проф. Н. Т. Нечаевой, перешёл в химическую лабораторию Туркменского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии, а через четыре года — в лабораторию геоботаники Института ботаники Академии наук Туркменской ССР.

В 1962 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук по теме «Каротин и витамин C в пастбищной растительности Юго-Восточных Каракумов» по специальности «физиология и биохимия растений». В начале 1960-х годов перешёл работать в открытый Н. Т. Нечаевой научный стационар.

В 1966 г. познакомился с д.г.н. Борисом Вениаминовичем Виноградовым, предложившим участвовать в экспедиции в Алжире под руководством д.б.н., проф. Леонида Ефимовича Родина, где и проработал с 1967 года по 1968 год. После возвращения в СССР около года обрабатывал материалы в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР. В 1970 году решением президиума Академии наук Туркменской ССР утверждён в должности старшего научного сотрудника по специальности «ботаника».

После возвращения в Ашхабад перешёл работать в лабораторию аэрокосмических методов Института пустынь Академии наук Туркменской ССР. В 1978—1979 годах командирован в Ливию для работы по контракту. Результатом работы явилось написание четырёх монографий.

В 1992 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора географических наук по теме «Эколого-географическая дифференциация растительности пустынь (на примере Ирано-Туранской и Сахаро-Аравийской пустынных областей)» по специальностям «физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов» и «охрана окружающей среды и рациональное использование природных объектов». После защиты докторской диссертации перешёл на должность главного научного сотрудника лаборатории дистанционных методов Института пустынь Академии наук Туркменской ССР.

После распада СССР, в связи с событиями, происходящими в независимой республике Туркменистан, переехал в Самару. В 1993 году получил приглашение на должность профессора кафедры ботаники, микробиологии и физиологии растений агрономического факультета Самарского государственного сельскохозяйственного института. В Самарский государственный педагогический университет пришёл в 1996 году на должность профессора по приглашению к.г.-м.н., доцента, заведующего кафедрой географии В. В. Шнырёва.

В 1998 году избран академиком Российской экологической академии, а в 2001 году ему присвоено учёное звание профессора. В 2004 году уволился из Самарской государственной сельскохозяйственной академии и стал работать на полную ставку в Самарском государственном педагогическом университете.

В 2013 году ушёл на пенсию.

15 марта 2020 года скончался в результате инсульта.

Научные труды 
Автор более 120 научных работ, среди которых более 70 статей, 15 монографий и учебных пособий, 5 карт. Одна из монографий издана на французском языке, четыре — на английском.

Один из основоположников использования геоботанического метода при геологическом картировании, то есть установления типов геологических отложений по произрастающей растительности. Например, им установлено, что кустарник тетыр (солянка почечконосная — Salsola gemmascens Pall.) произрастает только на отложениях древней дельты реки Теджен, а с песками восточной части Заунгузских Каракумов связана полынь Димо (Artemisia Dimoana M. Pop) и др.

Выявил постоянство соотношения элементов заросших эоловых грядовых форм рельефа песчаных пустынь.

Некоторые монографии и учебные пособия:
 «Estudes Geobotaniqus des Paturages dusecteur Ouest du departement de Medea de la republiqe Algerienne democratique et Populaire» (1969),
 «Растительность низменных Каракумов в связи с почвенно-грунтовыми условиями» (1973),
 «Использование растительных индикаторов при геологических съёмках в Каракумах» (1973),
 «Soil and Geobotanical Studies in the Pasture Zone of the Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiriya. „Pastures“» (1980),
 «Soil and Geobotanical Studies in the Pasture Zone of the Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiriya. Volume 2. „Vegetation and ecology“». (1980),
 «Physico-geographical conditions of soils formation in Tripolitania (Libya). In Soil and Geobotanical Studies in the Pasture Zone of the Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiriya» (1980),
 «Physico-geographical conditions of soils formation in Kirenaika (Libya). In Soil and Geobotanical Studies in the Pasture Zone of the Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiriya» (1980),
 «Применение аэрокосмической информации в сельском хозяйстве» (1999),
 «Роль рельефа при агроландшафтных исследованиях» (1999),
 «Роль рельефа при изучении природных и антропогенных ландшафтов» (2002).

Литература 
 Ляховская Л. Ф., Яицкий А. С. Генрих Сергеевич Калёнов (к 80-летию со дня рождения) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. — 2010. — Т 19. — № 2.

Сотрудники Института пустынь АН Туркменской ССР